Cet article répertorie les grades des officiers, sous-officiers et militaires du rang de la marine de la république islamique d'Iran.

Officiers

Sous-Officiers

Notes et références

Voir aussi 
 Armée iranienne
 Grades dans l'armée de terre iranienne
 Grades dans l'armée de l'air iranienne

Forces armées de l'Iran
Grade militaire en  Iran
Marine iranienne